Будислав може бити:

 Будислав (име)
 Будислав (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Будислав (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република